Ben-Hadad (Sohn des Wettergottes Hadad) ist der Name mehrerer Könige von Aram (Damaskus):
Ben-Hadad I. (hebräisch Bar-Hadad), um 890–860 v. Chr.
Ben-Hadad II. (assyrisch Adad-idri), um 855–842 v. Chr.
Ben-Hadad III., um 805–773 v. Chr.